Žabari est un toponyme qui peut désigner :
Žabari, une ville et une municipalité de Serbie situées dans le district de Braničevo ;
Žabari, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Valjevo, district de Kolubara.